Кисилевский — русская и украинская фамилия польского происхождения.

 Кисилевский, Вениамин Ефимович (род. 1940) — русский советский писатель-прозаик, хирург. Член Союза писателей СССР (1991).
 Кисилевский, Дмитрий Давидович (род. 1983) — украинский политик.